High Moon Studios (ранее Sammy Studios) — американская компания, занимающаяся разработкой и выпуском видеоигр. Известна как разработчик игры Darkwatch, шутера от первого лица, и издатель серии двухмерных файтингов Guilty Gear, разработанных фирмой Arc System Works.

История
Компания была основана в апреле 2001 года как вспомогательное подразделение фирмы Sammy USA Corporation, которая в свою очередь является частью Sega Sammy Holdings. До 2002 года компания называлась Sammy Entertainment, Inc., затем изменила название на Sammy Studios, Inc. 7 марта 2005 года Sammy Studios отделилась от материнской Sammy USA Corporation и изменила название ещё раз — на High Moon Studios. В независимом состоянии компания просуществовала чуть меньше года и в январе 2006 была приобретена фирмой Vivendi Games. После этого High Moon Studios стала вспомогательной компанией для Sierra Entertainment, в свою очередь являющейся частью Vivendi Games.

Игры

Источники

Ссылки
Официальный сайт компании
Сайт компании до её отделения от Sammy USA Corporation

Производители компьютерных игр США
Появились в 2001 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту